Масив може да се отнася за:
 Масив – изолиран планински хълм с приблизително еднаква дължина и ширина
 Масив (програмиране) – структура от данни в компютърните науки